Битва при Дорилее (1097)
 Битва при Дорилее (1147)